Выборы в Европейский парламент 2009 года в Ирландии были частью выборов в Европейский парламент 2009 года. Состоялись 5 июня 2009 года.

Результаты

Детали голосования

Примечания 

Выборы в Ирландии
Выборы 1999 года
События 5 июня
Июнь 2009 года
2009 год в Ирландии
Ирландия